Иван Забудский:
 Забудский, Иван Григорьевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 4800; 25 декабря 1833.
 Забудский, Иван Кузьмич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 21 ноября 1916.